Бундеслига 2003—2004 — 41-й чемпионат Германии по футболу. Чемпионом Германии в 4-й раз в своей истории стал «Вердер». Турнир стартовал 1 августа 2003 года, а завершился 22 мая 2004 года.

Турнирная таблица 

1 «Ганза» отказалась от участия в кубке Интертото и её место занял «Вольфсбург».
2 С футбольного клуба «Кайзерслаутерн» снято 3 очка из-за финансовых проблем.

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 2003/04  

Германия
Германия
2004
Спорт в Германии в 2003 году
Спорт в Германии в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004